

Sciences et techniques

Biologie

Botanique 
 Le Gaillet du Labrador (Galium labradoricum) est une plante herbacée, de la famille des Rubiaceae.
 Le Rosier du Labrador (Rosa blanda) est une espèce de rosiers classée dans la section des Cinnamomeae.
 Le Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum) est un sous-arbrisseau d'Amérique du Nord, consommé en breuvage ou comme condiment.

Zoologie 
 Le Labrador retriever, ou simplement Labrador, est une race de chien.
 Le Blaireau du Labrador (Taxidea taxus) est une espèce de mustélidés.
 Le Canard Labrador est une race de canard domestique.
 L'Eider du Labrador est un palmipède disparu.
 Le Lemming à collerette du Labrador (Dicrostonyx hudsonius) est une espèce de lemmings, des rongeurs de la famille des Cricétidés.
 Le Loup du Labrador (Canis lupus nubilus) est une sous-espèce de loup.
 Le Husky labrador est une race de chien fort et rapide, de type spitz, originaire du Canada, développée afin de faire des chiens de traîneau.

Sciences de la Terre

Géologie 
 La fosse du Labrador est une bande de roches sédimentaires et ignées, large de  et longue de , qui traverse le nord du Québec (Canada)  du lac Manicouagan au détroit d'Hudson.

Minéralogie 
 Le labrador est un plagioclase (un feldspath sodi-calcique) caractérisé par un rapport Ab/An compris entre 30/70 et 50/50.

Océanographie 
 Le courant du Labrador est un courant marin froid qui longe la côte est de l'Amérique du Nord.

Culture et société

Aviation 
 Air Labrador est une ancienne compagnie aérienne canadienne, basée à Happy Valley-Goose Bay  (Terre-Neuve-et-Labrador).

Littérature et bande dessinée 
 L'Homme du Labrador est un roman de Bernard Clavel, paru en 1982.
 26, rue du Labrador est l'adresse de l’appartement du personnage de Tintin, d’Hergé.

Marine 
 Le NGCC Labrador est un brise-glace canadien, utilisé de 1954 à 1987.

Patronyme 

 Emilio Pérez Labrador (1991-), un coureur cycliste cubain ;
 Jesús Labrador Encinas (1963-), un homme politique espagnol, membre du Parti populaire.

Toponyme

Zone géographique ou administrative 
 le Labrador, une région de la côte orientale du Canada,
 le Labrador, une circonscription fédérale englobant la région du Labrador ;
 la mer du Labrador, une partie de l'océan Atlantique située entre le Labrador et le Groenland ;
 la péninsule du Labrador, ou péninsule du Québec-Labrador, une péninsule nord-américaine incluant la région du Labrador ;
 Terre-Neuve-et-Labrador, une province du Canada, dont la capitale est Saint-Jean de Terre-Neuve ;

Nom de localité 
 Labrador, une municipalité des Philippines ;
 Labrador City, une ville située dans l'ouest du Labrador, au Canada, près de la frontière québécoise ;
 San Isidro Labrador, l'une des quatre divisions territoriales et statistiques dont l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Turén dans l'État de Portuguesa au Venezuela).

Odonyme 
 l'impasse du Labrador, une voie du  de Paris.

Patronyme hispanique